Název Něja má více významů:

město
 Něja (Kostromská oblast) – město v Rusku v Kostromské oblasti

vodní tok
 Něja (přítok Unži) – pravostranný přítok Unži v Rusku v Kostromské oblasti
 Něja (přítok Vetlugy) – levostranný přítok Vetlugy v Rusku v Kostromské oblasti